Армо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на південний схід від Парижа, 155 км на північний захід від Діжона, 33 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 326 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 802,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Армо на сайті французького Національного інституту географії
 Армо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Армо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна